Falcke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Meyer-Falcke (* 1957), deutscher Beamter
 August Falcke (1872–1930), deutscher Maler
 Eberhard Falcke (* 1949), deutscher Journalist
 Ernst Friedrich Hektor Falcke (1751–1809), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hannover
 Georg Friedrich von Falcke (1783–1850), deutscher Jurist
 George Falcke (1891–1979), dänischer Turner 

 Hermann Falcke († 1530), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck

 Martin Müller-Falcke (* 1972), deutscher Ruderer
 Paul Horst Falcke (1859–1929), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Falke
 Valcke